Schizeilema pallidum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Thomas Kirk, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Schizeilema pallidum ingår i släktet Schizeilema och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pallidum